Anse-à-Veau kan syfta på:

Haiti 

 Ansavo (arrondissement), Nippes, 
 Ansavo (kommun), Nippes, 
 Anse-à-Veau, ort, Grand'Anse,